Road to Ruin [roud tu: ruin] () — четвёртый студийный альбом американской панк-рок-группы Ramones, вышедший в 1978 году.

Об альбоме 
На Road to Ruin сделан поворот к поп-звучанию. Это был дебютный альбом Марки Рамона, который присоединился к группе в мае 1978 года. Предыдущий ударник, Томми Рамон, решил сосредоточиться на саунд-продюсировании. Самыми знаковыми песнями этого альбома стали: «Don’t Come Close», с «чистым» звуком гитары и красивой, душевной мелодией; кавер на песню «Needles & Pins» группы Searchers, и, конечно, песня «I Wanna Be Sedated», ставшая одной из самых хитовых песен Ramones. На песню «I Just Want to Have Something to Do» был снят клип, она так же стала классикой группы. Название для альбома придумал Джонни Рамон, который в то время увлекся сериалом «The Road to…»

Список композиций 
 I Just Want to Have Something to Do (Джоуи Рамон) — 2:42
 I Wanted Everything (Ди Ди Рамон) — 3:18
 Don’t Come Close (Ramones) — 2:44
 I Don’t Want You (Ramones) — 2:26
 Needles & Pins (Сонни Боно, Джек Ницше) — 2:21
 I’m Against It (Ramones) — 2:07
 I Wanna Be Sedated (Джоуи Рамон) — 2:29
 Go Mental (Ramones) — 2:42
 Questioningly (Ди Ди Рамон) — 3:22
 She’s the One (Ramones) — 2:13
 Bad Brain (Ramones) — 2:25
 It’s a Long Way Back (Ди Ди Рамон) — 2:20

Участники записи 
 Joey Ramone — вокал
 Johnny Ramone — гитара
 Dee Dee Ramone — бас-гитара, бэк-вокал
 Marky Ramone — барабаны

Примечания 

Альбомы Ramones
Альбомы панк-рока